Citterio ist der Familienname folgender Personen:

 Anselmo Citterio (1927–2006), italienischer Radsportler
 Antonio Citterio (* 1950), italienischer Architekt
 Bernardo Citterio (1908–2002), Weihbischof im Erzbistum Mailand
 Guido Citterio (* 1931), italienischer Eisschnellläufer

Citterio steht auch für:
 Giuseppe Citterio Salumificio S.p.A., ein italienischer Fleisch- und Wurstwarenhersteller, siehe Citterio (Unternehmen)